Лошатовка — остановочный пункт на хордовой линии Узуново — Рыбное Московской железной дороги в городском округе Серебряные Пруды Московской области. Представляет из себе длинную (на 12-вагонный состав) изогнутую платформу без каких-либо строений у единственного пути.

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Московской области

Остановочные пункты Московско-Рязанского региона Московской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы городского округа Серебряные Пруды